Bonnac (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Bonnac (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Jean Louis d’Usson de Bonnac (1672–1738) – francuski dyplomata.